Натуральне число 1801
 1801 рік до нашої ери
 1801 рік нашої ери